



Хмельницька область 
 Острів Кохання — острів у центральній частині Хмельницького

Тернопільська область 
 Острів Кохання або Острів Закоханих — невеликий штучний острів у центрі Тернополя